Braunauge steht für
Braunauge (Schmetterling)
Ein starkes Team: Braunauge, deutscher TV-Krimi